Restrisiko steht für:
 Restrisiko, Abschätzung von Schadenspotentialen

Restrisiko ist der Titel folgender Filme
 Restrisiko 100%, Verweistitel von Agenten kennen keine Tränen, italienisch-deutscher Kriminalfilm aus dem Jahr 1978
 Restrisiko (Dokumentarfilm), Dokumentarfilm über die Wiederaufbereitungsanlage Wackersdorf aus dem Jahr 1989
 Tatort: Restrisiko, deutscher Fernsehfilm aus dem Jahr 1999
 Restrisiko (2011), deutscher Fernsehfilm aus dem Jahr 2011
 Restrisiko – Ein Film über Menschen im Maßregelvollzug, deutscher Dokumentarfilm über den Maßregelvollzug aus dem Jahr 2013